Альфа Козерога () — оптически-двойная звезда в созвездии Козерог. Фактически это обозначение Байера относится к двум несвязанным звёздным системам:
 Альфа¹ Козерога
 Альфа² Козерога